Józef Łepkowski (-1778), duchowny greckokatolicki
 Józef Łepkowski (1826-1894), archeolog i historyk, filozof, działacz społeczny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Karol Łepkowski (1866-1925), marszałek rady powiatu sanockiego, właściciel dóbr
 Maksymilian Łepkowski (1817-1893), poseł do Rady Państwa, właściciel dóbr, działacz społeczny
 Stanisław Łepkowski (1892-1961), urzędnik, dyplomata
 Tadeusz Łepkowski (1927-1989), historyk
 Wincenty Łepkowski (1866-1935), lekarz stomatolog